Barker Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barker Lake (Georgia)
 Barker Lake (Michigan)
 Barker Lake (Cook County, Minnesota)
 Barker Lake (Washington County, Minnesota)
 Barker Lake (Wisconsin)